Кулигино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулигино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Кулигино — деревня в Советском районе Кировской области.
 Кулигино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Кулигино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Кулигино — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Кулигино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Кулигино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Кулигино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Кулигино — деревня в Калязинском районе Тверской области.